Люб'язь — село, Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Люб'язь — озеро в межах Любешівського району Волинської області